Zawody pucharu świata w biathlonie w Östersund były pierwszymi w sezonie 2013/2014 w tej dyscyplinie sportu. Konkurencje rozgrywano w dniach 22 listopada – 1 grudnia. Rywalizacja odbyła się w biegu indywidualnym, sprincie oraz w sztafecie mieszanej. Zaplanowano także rozegranie biegów pościgowych, ale z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych zostały one anulowane.

Program zawodów

Zestawienie medalistów

Mężczyźni

Kobiety

Sztafeta mieszana

Wyniki

Bieg indywidualny mężczyzn 
Do zawodów zgłoszonych zostało 105 zawodników. W zawodach nie wystartowali Andreas Birnbacher oraz Michal Šlesingr.

 Pozostali Polacy

Bieg indywidualny kobiet 
Do zawodów zgłoszonych zostało 101 zawodniczek. W zawodach nie wystartowały Marie Habert, Veronika Vítková i Miriam Gössner, natomiast zawodów nie ukończyła Chardine Sloof.

 Pozostałe Polki

Sprint mężczyzn 

 Wyniki Polaków

Sprint kobiet 
Do zawodów zgłoszonych zostało 101 zawodniczek. W zawodach nie wystartowały Marie Habert i Barbora Tomešová.

 Pozostałe Polki

Bieg pościgowy mężczyzn 
Z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych bieg pościgowy mężczyzn został anulowany.

Bieg pościgowy kobiet 
Z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych bieg pościgowy kobiet został anulowany.

Sztafeta mieszana 
Do zawodów zgłoszonych zostało 26 sztafet. 11 drużyn (Finlandia, Szwajcaria, Rumunia, Japonia, Polska, Bułgaria, Kazachstan, Estonia, Łotwa, Chiny i Korea Południowa) zostało zdublowanych.

Klasyfikacje po zawodach w Östersund

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

Östersund
2013 w Szwecji
Biathlon w Szwecji
Sport w Östersund